

Geografia

Italia 
 Montesano Salentino – comune in provincia di Lecce
 Montesano sulla Marcellana – comune in provincia di Salerno
 Montesano (Filighera) – frazione di Filighera (PV)

Stati Uniti d'America
 Montesano (Washington) – comune dello stato di Washington

Persone 

 Beniamino Montesano (1899-1973), militare italiano
 Domenico Montesano (1863-1930), matematico italiano
 Enrico Montesano (1945), attore italiano
 Giampaolo Montesano (1958), ex calciatore italiano
 Giuseppe Montesano (1959), scrittore italiano
 Giuseppe Ferruccio Montesano (1868-1961), psichiatra italiano
 Gustavo Montesano (1955), cantante argentino

Altro 
 Montesano – gruppo musicale argentino